L'edizione 2002-2003 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Vardar.

Capocannoniere del torneo fu Ljubiša Savić (Bregalnica Delčevo/Sloga Jugomagnat), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Vardar Campione di Macedonia 2002-2003.
 Pelister e Kumanovo retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato macedone di calcio